Bucza – miasto na Ukrainie 
 Bucza – wieś na Ukrainie
 Bucza – rzeka na Ukrainie